Жары — деревня в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

История 
Деревня Жары упоминается на карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года.

ЖАРЫ — деревня Жаровского сельского общества, прихода села Пельгоры, на Петербургском шоссе. 
Дворов крестьянских — 8. Строений — 32, в том числе жилых — 11.
Число жителей по семейным спискам 1879 г.: 20 м. п., 24 ж. п.; по приходским сведениям 1879 г.: 18 м. п., 26 ж. п. (1884 год)

В конце XIX — начале XX века деревня административно относилась к Пельгорской волости 1-го стана 1-го земского участка Новгородского уезда Новгородской губернии.

ЖАРЫ — деревня Жаровского сельского общества, дворов — 14, жилых домов — 14, число жителей: 48 м. п., 55 ж. п.
Занятия жителей — земледелие, отхожие промыслы. Мелочная лавка. 
ЖАРЫ — усадьба П. И. Занберга, дворов — 1, жилых домов — 2, число жителей: 5 м. п., 3 ж. п. Занятия жителей — земледелие. 
ЖАРЫ — усадьба П. Я. Зверздина, дворов — 1, жилых домов — 1, число жителей: 7 м. п., 1 ж. п. Занятия жителей — земледелие. 
ЖАРЫ — усадьба П. Я. Зверздина, дворов — 1, жилых домов — 1, число жителей: 4 м. п., 4 ж. п. Занятия жителей — земледелие.
ЖАРЫ — усадьба Кетле, дворов — 1, жилых домов — 2, число жителей: 3 м. п., 3 ж. п. (1907 год)

Согласно военно-топографической карте Петроградской и Новгородской губерний издания 1917 года, деревня Жары насчитывала 8 крестьянских дворов.

С 1917 по 1927 год деревня Жары входила в состав Любанской волости Новгородского уезда Новгородской губернии.

С 1927 года в составе Рябовского сельсовета Любанского района Ленинградской области.

С 1930 года в составе Тосненского района.

По данным 1933 года деревня Жары входила в состав Рябовского сельсовета Тосненского района. 

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 26 января 1944 года.

В 1958 году население деревни Жары составляло 314 человек.

По данным 1966 года деревня также находилась в составе Рябовского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Жары находилась в административном подчинении Рябовского поселкового совета.

В 1997 году население деревни Жары Рябовского поссовета составляло 81 человек. 

В 2002 году в деревне Жары Ушакинской волости проживали 64 человека (русские — 98 %).

В 2007 году население деревни Жары Тосненского ГП составляло 56 человек.

География 
Деревня расположена в центральной части района на автодороге  () (Москва — Санкт-Петербург).

Расстояние до административного центра поселения — 17 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Георгиевская — 1,5 км.

Транспорт 
Через деревню проходят районные автобусные маршруты из Тосно в направлении:
 Георгиевское (№ 314)
 станция Любань (№ 320)
 станция Рябово (№ 336)

Демография

Фото

Улицы 
Московское шоссе, Новая, Совхозная, Станционная

Примечания 

Населённые пункты Тосненского района